Csehország
 Benátky, település a Hradec Králové-i járásban
 Benátky, település a Svitavyi járásban
 Benátky nad Jizerou, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Benátky, Česká Třebová településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Benátky, Jimramov településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Benátky, Moravská Huzová településrésze az Olomoucii járásban
 Benátky, Pelhřimov településrésze a Pelhřimovi járásban
 Benátky, Úžice településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Benátky, Ždírec nad Doubravou településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Szlovákia
 Venéce (1899-ig Venecia, szlovákul Venecia, korábban Benátky) Lukó településrésze az Eperjesi kerület Bártfai járásában